Sex este o noțiune care se poate referi la:

Act sexual
Sex – totalitatea particularităților genetice și morfofiziologice care diferențiază o parte din organismele vii în două categorii, masculi și femele
Sexualitate umană
Comportamentul sexual al oamenilor
Sex (carte), o carte de Madonna
Sex Pistols, o formație punk britanică
Fraza „În URSS nu există sex” este una dintre cele mai cunoscute expresii înaripate din URSS.
Sex Traffic un film, o coproduție canadiano-britanică.

Vezi și 
 Sexualitate (dezambiguizare)
 Totul despre sex